Orsoya (bulgariska: Орсоя) är en ort i Bulgarien.   Den ligger i kommunen Obsjtina Lom och regionen Montana, i den nordvästra delen av landet,  km norr om huvudstaden Sofia. Orsoya ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Orsoya är huvudsakligen platt, men den allra närmaste omgivningen är kuperad. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  km söder om Orsoya. Närmaste större samhälle är Lom,  km öster om Orsoya.

Trakten runt Orsoya består till största delen av jordbruksmark. Runt Orsoya är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.  Inlandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är december, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är maj, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är augusti, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Montana (region)
Robotskapade artiklar i behov av transkriberingskontroll